Niemcy:
 Waldorf – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Ahrweiler
 Waldorf – były urząd

Stany Zjednoczone:
 Waldorf – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Charles
 Waldorf – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Waseca

Inne:
 Waldorf=Astoria – sieć luksusowych hoteli działająca w korporacji Hilton
 Hotel Waldorf-Astoria – hotel  w Nowym Jorku
 Waldorf Music – niemiecki producent syntezatorów
 Waldorf Music Hall Records – marka fonograficzna 
 Sałatka Waldorf – rodzaj sałatki wynalezionej przez Waldorf-Astoria
 Waldorf – postać z programu The Muppet Show
 Waldorf – nazwisko postaci z serii książek pt. Plotkara, pisanych przez Cecily von Ziegesar

Zobacz też:
 Jerzy Waldorff
 pedagogika waldorfska
 Walldorf
 Wallendorf